Doodle (web), een webapplicatie om afspraken te plannen
 Google Doodle, de aangepaste logo's die zo nu en dan gebruikt worden door Google tijdens (inter)nationale feestdagen en speciale evenementen